Орден Святого Саввы:

 Орден Святого Саввы — государственная награда Королевства Сербия и его правопреемника — Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года — Королевства Югославия. После Второй мировой войны орден святого Саввы становиться династическим королевского дома Карагеоргиевичей и остаётся таковым по сей день.
 Орден Святого Саввы (СПЦ) — с 1986 года высший орден Сербской православной церкви.